Ben Johnson je lahko:

 Ben Johnson (atlet) (1961-), kanadski atlet
 Ben Johnson (igralec) (1918–1996), ameriški igralec

Glej tudi 
 Ben Jonson (1572–1637), angleški pesnik in igralec